L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis du Canada se déroule du  au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Guillermo Cañas remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Lauréats 
Guillermo Cañas remporte son  en simple en battant en finale Andy Roddick. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Argentin. Il soulève ainsi son seul trophée de la saison.

En double, Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2002) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Tennis masculin en 2002
Sport au Canada en 2002
Tennis en juillet 2002
Tennis en août 2002